Unterleiten heißen folgende geographische Objekte:
 Unterleiten (Bruckmühl), Ortsteil des Marktes Bruckmühl, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Unterleiten (Dietramszell), Ortsteil der Gemeinde Dietramszell, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Unterleiten (Samerberg), Ortsteil der Gemeinde Samerberg, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Unterleiten (Gemeinde Hinzenbach), Ortschaft von Hinzenbach, Bezirk Eferding, Oberösterreich
 Unterleiten (Gemeinde Pram), Ortschaft der Gemeinde Pram, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich

sowie:
 Schloss Unterleiten, Landwirtschaftsschule bei Hollenstein an der Ybbs, Niederösterreich